Не́рпа:

 Нерпы — род из семейства настоящих тюленей:
 Байкальская нерпа;
 Каспийская нерпа;
 Кольчатая нерпа.

 Нерпа — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.
 Нерпа (подводная лодка) — российская подводная лодка типа «Морж».
 К-152 «Нерпа» — российская гвардейская атомная подводная лодка проекта 971 «Щука-Б».
 «Нерпа» — российский судоремонтный завод в Снежногорске.